Ilha de São Pedro, ilha do território britânico ultramarino das Geórgias do Sul, no Atlântico Sul;
 Ilha de São Pedro, uma ilha da coletividade ultramarina francesa de São Pedro e Miquelão, na América do Norte.